Алекса́ндер () — английская и немецкая фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 Александер, Альберт Виктор, 1-й граф Хиллсборо (1885—1965), 1-й граф Александер из Хиллсборо — британский государственный и военный деятель.
 Андрей Александер — русско-немецкий художник, фотограф, режиссёр, актёр.
 Александер, Анна (1865—1947) — дьяконисса, святая.

Б 
 Александер, Бен (род. 1984) — австралийский регбист.

В 
 Александер, Виктор (род. 1969) — американский профессиональный баскетболист.

Г 
 Александер, Георгий Александрович (1909—1942) — командир 30-й батареи при Второй обороне Севастополя.
 Александер, Грэм (род. 1971) — шотландский футболист, тренер.
 Александер, Густав (1881—1967) — британский игрок в лакросс, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

Д 
 Александер, Девон (род. 1987) — американский боксёр-профессионал.
 Александер, Дениз (род. 1939) — американская актриса мыльных опер.
 Александер, Дентон Юджин (1917—2004) — американский генетик и селекционер растений.
 Александер, Джаир (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Александер, Джейми (род. 1984) — американская актриса.
 Александер, Джеймс (1888—1971) — американский математик.
 Александер, Джеймс Эдвард (1803—1885) — английский путешественник, военный писатель, генерал-майор.
 Александер, Джейн (род. 1939) — американская актриса.
 Александер, Джейсон (род. 1959) — американский актёр.
 Александер, Джесси — американский сценарист и певец.
 Александер, Джеффри (род. 1945) — американский социолог.
  (род. 1986) — американо-израильский баскетболист.
 
  (род. 2003) — индонезийский пианист-вундеркинд.
 Александер, Долорес (1931—2008) — американская феминистка.
 Александер, Дуглас (род. 1967) — британский политик-лейборист.
 Александер, Дэвид (1947—1975) — американский музыкант, басист прото-панк-группы The Stooges.
 Александер, Дэнни (род. 1972) — британский политик.

И 
 Александер, Иэн (род. 2001) — американский актёр

К 
 Александер, Кайла (род. 1991) — канадская баскетболистка.
 Александер, Карл Фридрих (1925—2017) — немецкий физик, член АН ГДР.
 Александер, Кит (род. 1951) — американский военный, директор Агентства национальной безопасности с 2005.
 Александер, Кит (1956—2010) — английский футболист.
 Александер, Конел Хью О’Донел (1909—1974) — английский шахматист, шахматный литератор и математик.
 Александер, Крейг (род. 1973) — австралийский триатлет, чемпион мира в гонке Ironman 2008, 2009 и 2011 годов.
 Александер, Кристофер (1936—2022) — англо-американский архитектор и дизайнер.
 Александер, Кэмерон (род. 1997) — канадский горнолыжник. 
 Александер, Кэрол (род. 1955) — британский ученый-финансист.

Л 
 Александер, Ламар (род. 1940) — американский политический деятель.
  (род. 1974) — немецкий кинорежиссёр.
 Александер, Лени (1924—2005) — чилийская композитор немецкого происхождения.
 Александер, Лесли (род. 1944) — биржевой маклер из Нью-Джерси, владелец баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс».
 Александер, Ли (1927—1996) — американский политик-демократ, 49-й мэр города Сиракьюс.
 Александер, Ллойд (1924—2007) — американский писатель-фантаст.

М 
 Александер, Мозес (1853—1932) — американский политический деятель, 11-й губернатор штата Айдахо.
 Александер, Моник (род. 1982) — американская порноактриса.
 Александер, Монти (род. 1944) — американский джазовый музыкант, пианист.
 Александер, Мэри Луиза (род. 1946) — американская писательница комиксов.

Н 
 Александер, Невилл (1936—2012) — южноафриканский революционер и учёный.
 Александер, Николас (род. 1988) — американский прыгун с трамплина.
 Александер, Нил (род. 1978) — шотландский футболист.

О 
 Александер, Олли (род. 1990) — британский певец, актёр, музыкант, автор песен.

П 
 Александер, Петер (1926—2011) — австрийский киноактёр, певец, шоумен.
  (1893—1969) — английский театровед, исследователь творчества Шекспира.
 Александер, Пол
 Александер, Пол (учёный) (1910—1977) — американский профессор, византиист.
 Александер, Пол (юрист) (род. 1946) — американский юрист, последний из выживших жертв эпидемии полиомиелита 1952 года (до создания вакцины от этого заболевания).

С 
  (1818—1895) — ирландская поэтесса.
 Александер, Сэмюэл (1859—1938) — английский философ.

У 
 Александер, Уилли (род. 1943) — американский певец и клавишник.
 Александер, Уильям, граф Стерлинг (ок. 1577—1640) — один из пионеров шотландской колонизации Америки.
 Александер, Уильям (лорд Стирлинг) (1726—1783) — американский генерал, участник Войны за независимость США.
 Александер, Уолт (1891—1978) — американский бейсболист.
  — американский киноактёр.

Ф 
 Александер, Франц (1891—1964) — американский врач и психоаналитик.
 Александер, Франческа (1837—1917) — американская художница.
 Александер, Фред (1880—1969) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Александер, Фрэнсис (1800—1880) — американский художник.

Х 
 Александер, Ханди (род. 1957) — американская актриса, хореограф и танцовщица.
 Александер, Харольд (граф Александер Тунисский, 1891—1969) — английский фельдмаршал Второй мировой войны.
 Александер, Хейди (род. 1975) — британский политик, член Лейбористской партии.

Ч 
 Александер, Чарлз (1889—1981) — американский энтомолог.
 Александер, Чарльз (род. 1957) — игрок в американский футбол.

Э 
 Александер, Эдвард Портер (1835—1910) — американский военный деятель, генерал армии Конфедерации, мемуарист.
 Александер, Энни Монтегю (1867—1950) — американский палеонтолог.
 
 Александер, Эрика (род. 1969) — американская актриса.
 Александер, Эрл — сент-винсентский футболист.

Двойная фамилия 
 Александер-Арнольд, Трент (род. 1998) — английский футболист.
 Александер-Синклер, Эдвин (1865—1945) — британский адмирал.
 Александер-Уокер, Никейл (род. 1999) — канадский баскетболист.
 Гилджес-Александер, Шей (род. 1998) — канадский баскетболист.

Топоним 
 Александер — остров в составе Канадского Арктического архипелага.

См. также 
 
 Александров